Timed Text — язык на основе XML, описывающий представление текста, синхронизированного с видео или аудио.

Типичные применения Timed Text — субтитры на других языках или для людей, не владеющих аудио-устройствами, для людей с ограниченным слухом, караоке, бегущие строки, и т. п.

Timed Text для фильмов в формате MPEG-4 и для мобильных телефонов описан в MPEG-4 Part 17 и в RFC 3839.

W3C разрабатывает спецификацию TT, покрывающие многие аспекты его применения в Интернете. Она была принята в качестве рекомендации W3C.

Проблема разработки текста с привязкой по времени возникла во время разработки спецификации SMIL 2.0. На данный момент существует множество несовместимых форматов для субтитров. Это означает, что во время создания SMIL-презентации текстовая составляющая оказывается привязана к определенной среде воспроизведения. Кроме того, сообщество по доступности опирается на субтитры для создания аудиовизуального контента, доступного людям с ограниченным слухом. Отсутствие переносимого формата делает и так недешёвое создание субтитров ещё более дорогим.

Ссылки 
 W3C's Synchronized Multimedia Activity Statement
 страница Timed Text на w3.org

XML
Стандарты W3C
Субтитры